Stephos är ett släkte av kräftdjur. Stephos ingår i familjen Stephidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Stephos